Rossdobel, Roßdobel und Rosstobel sind Talnamen:

 Rossdobel (Breg) oder Roßdobel, rechtes Waldbachtal zur Breg gegenüber Schwarzbuben, Gemarkung Wolterdingen, Stadt Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis
 Rossdobel (Heubach) oder Roßdobel, rechtes Waldbachtal zum Heubachs (zur Wilden Gutach) in der Stadtteilgemarkung Neukirch, Furtwangen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Roßdobel (Laufenbach), rechtes Waldbachtal zum Laufenbach (zur Donau) im nordwestlichen Neuburger Wald in der Gemarkung Altenmarkt, Markt Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern

 Rosstobel (Hutzikerbach), rechter Zufluss des Hutzikerbachs (zur Töss) vor Hutzikon, Gemeinde Turbenthal, Bezirk Winterthur, Kanton Zürich
 Rosstobel (Radeinbach), linkes Bergbachtal vom Seeligrot zum Radeinbach (zur Tamina) im Gebiet der Gemeinde Pfäfers, Wahlkreis Sarganserland, Kanton St. Gallen
 Rosstobel (Rungaleidarüf), rechte Bergrinne von der Taminser Calanda zur Rinne Rungaleidarüf in Richtung Alpenrhein im Gemeindegebiet von Felsberg, Region Imboden, Kanton Graubünden, Schweiz